Kaballa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kavála (prefekturhuvudort i Grekland), Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas,

Sierra Leone 

 Kabala (ort i Sierra Leone, Norra provinsen, lat 9,59, long -11,55), 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Sierra Leoneförgreningar